Avvocatura dello Stato (Italia)
Avvocatura generale dello Stato  (Brasile)
Cuerpo de Abogados del Estado (Spagna)

Altri significati
Avvocato generale degli Stati Uniti dꞌAmerica
Avocat général (Francia)